Archer (tank)
Allan F. Archer, Amerikaans arachnoloog
Archer (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2010
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Archer (Florida)
Archer (Iowa)